Sundvall är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Allan Sundwall
 Carl August Sundvall
 Carl Fredrik Sundvall
 Elin Sundvall
 Gösta Sundvall (konstnär)
 Kjell Sundvall
 Viveca Sundvall

Se även 
 Sundevall
 Sundsvall (olika betydelser)

Svenska efternamn